Sommermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Sommermeyer (* 1938), deutscher Konteradmiral (Marine der Bundeswehr)
 Katharina Sommermeyer (≈1678–1698), als Hexe hingerichtete deutsche Frau